Zsaluzat, a beton öntéséhez használatos öntőforma
 Zsalu, tibeti buddhista kolostor

 Zsalugáter, az ablakok fénytől és az időjárástól való védelmére szolgáló, fából készült szerkezet